Persian (Indonesië), een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java
 Persian (Pokémon), een Pokémon van het normale type